Mistrzowie strongman: Wyspy Owcze – indywidualne, doroczne zawody siłaczy, organizowane na Wyspach Owczych.

Mistrzowie

Przypisy 

Wyspy Owcze
Sport na Wyspach Owczych